Trebor – compositore francese
 Robert Trebor – attore statunitense